Лебанон (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
Лебанон (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Лебанон (Пенсилванија), град у САД у држави Пенсилванија

Види још
Либанон или Либан, држава